Kremitten (auch: Cremitten) ist ein deutscher Ortsname:
 Kremitten, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Krzemity, Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kremitten, Kreis Wehlau, Ostpreußen, seit 1946: Losowoje (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Kremitten, auch: Preußisch Kremitten: historischer Name von Langendorf, Kreis Wehlau, Ostpreußen, seit 1946: Sokolniki (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch: Kirche Kremitten